De European Darts Grand Prix 2019 was de zesde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 10 tot en met 12 mei in Sindelfingen, Duitsland.

Ian White wist het toernooi te winnen door in de finale Peter Wright met 8-7 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 4 april 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 12 april, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 12 april, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 9 mei (2019-6 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 9 mei, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 2 februari (2019-6) en een van de East European Qualifier van 9 maart (2019-6).

Dave Chisnall (12) was afwezig vanwege familieomstandigheden. Mervyn King werd als hoogstgeplaatste qualifier als zestiende geplaatst, waarna een vijfde Host Nation Qualifier kon meedoen.
James Wade trok zich terug na de loting, waardoor Ryan Searle een bye kreeg naar de derde ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sportevenement in Baden-Württemberg